Дюфурни, Леон (Léon Dufourny; 1754—1818) — французский архитектор.
 Дюфурни де Вилье, Луи Пьер (Louis Pierre Dufourny de Villiers; 1739—1796) — французский архитектор, член клуба якобинцев.

См. также 
 Дюфурне, Юна